Dru Berrymore (Berlim, 11 de agosto de 1969) é uma atriz pornográfica alemã.

Carreira 
Seu primeiro trabalho foi como cenógrafa em Los Angeles antes de começar sua carreira no wrestling erótico e clube de striptease. Depois de fazer seu nome nos Estados Unidos no início de 1990, já utilizando o nome artístico "Dru Berrymore", ela voltou para a Alemanha, e atuou com Helen Duval numa mesma série pornô.

Em 2004, recebeu junto com Steven St. Croix, Ann Marie Rios, Taylor St. Clair, Savanna Samson, Dale DaBone e Mickey G. um AVN Award de Melhor Cena de Sexo Grupal. Ela também realizou pequenos papéis em produções mainstream nos Estados Unidos, como Die Hard 2, e um pequeno papel não-creditado no filme Lost Highway de 1997, dirigido por David Lynch.

Na Alemanha, fez uma participação especial no programa de televisão semanal Wa(h)re Liebe do canal VOX, para um público mais amplo.

Prêmios 
 2004: AVN Award – Best Supporting Actress (Melhor Atriz Secundária) – Heart of Darkness
 2004: AVN Award – Best Group Sex Scene (Melhor Cena de Sexo Grupal) – Looking In
 2004: AVN Award – Best All-Girl Sex Scene (Melhor Cena de Sexo Só de Mulheres) – Snakeskin

Ligações externas 

 
 

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Berlim